Bojan Štumberger je lahko:
 Bojan Štumberger (policist)
 Bojan Štumberger (fizik)